l'année 1945  du calendrier grégorien
 1945 (Chronologie de Dada et du surréalisme)
 1945, manga de Keiko Ichiguchi (1997)
 1945, titre original du film hongrois La juste route (2018)

Homonymie de nombre